Тело може бити:

 Тело (човек), људско тело
 Тело (геометрија), геометријско тело.
 Тело (филм из 2012)
 Тело (биологија)